Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2009 проводился со 2 по 5 июля 2009 в городе Данидин на арене «Dunedin Ice Stadium».

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Шона Бекера (Шон Бекер стал чемпионом среди мужчин в 6-й раз как скип и в 9-й раз как игрок), победившая в финале команду скипа Дена Мустепика. Бронзовые медали завоевала команда скипа Питера Бекера.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2009.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи. На втором этапе, плей-офф, четыре лучшие команды играют за медали по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал. Также играются матчи за 5-е и 7-е место.

Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной
|-
| Питер Бекер || Nelson Ede || John Sanders || Neil Pritchard ||
|-
| Шон Бекер || Скотт Бекер || Rupert Jones || Уоррен Добсон || Warren Kearney
|-
| Dave Greer || Reece Aiken || Robbie Dobson || James Hazlett ||
|-
| Джон Кэмпбелл || Murray Petherick || Michael Smith || Pat Cooney ||
|-
| Allan Langille || Roy McKinnon || Haymon Keeler || Kieran Ford ||
|-
| Charlie McLeod || John Harley || Ash Beattie || Richard Van Der Lem ||
|-
| Kris Miller || Lachlan Browne || Даррен Карсон || Ross Miller ||
|-
| Ден Мустепик || Ханс Фрауенлоб || Кенни Томсон || Лорн де Папе ||
|}
(''скипы выделены полужирным шрифтом'')

 Групповой этап 

  команды, выходящие в полуфиналы плей-офф

 Плей-офф За 1—4 места'''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2009
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2009

Спорт в Новой Зеландии в 2009 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Данидине
Июль 2009 года